Кроль () — польське прізвище, яке утворене від слова, що дослівно перекладається король або анімалонімічне прізвище, що походить від назви тварини.

Відомі представники 

 Кроль Бернхард (1920—2013) — німецький валторніст і композитор.
 Кроль Володимир Олександрович (1923—2008) — хімік-органік, лауреат Ленінської премії.
 Кроль Юхим Мойсейович (1887—1940) — співробітник органів охорони правопорядку, начальник Управління робітничо-селянської міліції по Казахської РСР, майор міліції.
 Кроль Лев Опанасович (1871—1931) — один з лідерів кадетів і цивільних діячів Білого руху.
 Кроль Липа Юлійович (1909—1977) — радянський білоруський художник.
 Кроль Микола Іванович (1823—1871) — російський поет, прозаїк, драматург та публіцист.
 Кроль Михайло Борисович (1879—1939) — радянський невролог, член-кореспондент АН СРСР.
 Кроль Мойсей Ааронович (1862—1942) — дослідник Сибіру, ​​політик.
 Кроль Олександра Юхимівна (1899—1978) — радянський мистецтвознавець.
 Кроль Поліна Лазарівна (1896—1947) — радянський учений-хімік, лауреат Сталінської премії (1941).
 Кроль Юрій Львович (нар. 1931 р.) — радянський і російський історик, сходознавець-синолог, син  А. Е. Кроль.

 Круль Владислав (Кроль, 1907—1991) — польський футболіст.

Див. також 

 Кроль (значення)

Примітки